Гран-при Японии  года — пятнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, проходил с 28 по 30 сентября 2007 года на трассе Фудзи.

Свободные заезды 

* третья часть свободных заездов была отменена из-за тумана

Квалификация 

* штраф за замену мотора

Гонка 
В день гонки над трассой Фудзи пошёл проливной дождь. Старт гонки был дан позади автомобиля безопасности, который вёл за собой пелетон 20 кругов.

Перед гонкой прогнозы синоптиков предсказывали дождь, и FIA распространила среди команд e-Mail с рекомендацией стартовать на дождевой резине. Из-за технической ошибки это сообщение не дошло до руководства Ferrari, и гонщики Скудерии единственными стартовали на промежуточной резине. Шины плохо держали трассу, и после нескольких разворотов Райкконен и Масса вынуждены были поменять покрышки на дождевые, потеряв почти все позиции. Масса при этом ещё и получил штраф (проезд по пит-лейну) за обгон при автомобиле безопасности.

После того, как автомобиль безопасности отпустил гонщиков, сильный дождь вызвал ряд ошибок: Алонсо вылетел и откатился на восьмое место, а на 42 круге попал в аварию и разбил машину. Автомобиль безопасности вернулся на трассу на три круга. Лидировавший Хэмилтон притормозил пелетон, чтобы отпустить автомобиль безопасности вперёд. Не успевший сориентироваться Себастьян Феттель, шедший третьим, врезался в шедшего вторым Марка Веббера, что привело к сходу обоих. Расследование инцидента после гонки грозило Себастьяну лишением десяти позиций на старте следующего гран-при, но благодаря показаниям Веббера, обвинившего в инциденте резко замедлившегося Хэмилтона, немец не был наказан. И Феттель, и Хэмилтон получили только предупреждение.

В конце гонки Кими Райкконен начал отыгрывать одну позицию за другой: он обогнал Дэвида Култхарда, показал лучший круг и вскоре догнал вышедшего на второе место Хейкки Ковалайнена. Борьба между двумя финнами продолжалась до самого финиша, и гонщику Renault удалось отстоять своё место от атак соотечественника.

Фелипе Массе, который после очередного пит-стопа откатился на 8-ю позицию, на последнем круге в ожесточенной борьбе удалось опередить Роберта Кубицу и финишировать шестым. Восьмым финишировал Витантонио Льюцци, однако после гонки он получил штраф за обгон Адриана Сутиля под желтыми флагами. В итоге Сутиль набрал первое и единственное очко в сезоне для команды Spyker.

|}

Положение после Гран-при Японии 

 Положение в чемпионате мира

 Положение в Кубке конструкторов

* Команда McLaren лишена всех очков в Кубке Конструкторов.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
Сентябрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году